Richard Dixon (1865–1949) – brytyjski żeglarz, olimpijczyk
 Richard N. Dixon (1930–2021) – brytyjski chemik
 Richard N. Dixon (1938–2012) – amerykański polityk
 Richard Dixon – aktor
 Richard Dixon (ur. 1990) – jamajski piłkarz
 Richard Dixon (ur. 1992) – panamski piłkarz